Шариф Эргашев ( — 5 декабря 1978 года) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился  в кишлаке Денау Бухарского эмирата (ныне город в Сурхандарьинскаой области Узбекистана). Узбек. Образование получил в начальной школе, работал в колхозе, с 1944 года был членом ВКП(б)/КПСС.

B 1943 году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Вабкентским райвоенкоматом Бухарской области. В феврале того же года отправлен на фронт как стрелок 1-го стрелкового батальона 883-го полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта.

Шариф Эргашев в составе штурмовой группы 15 октября 1943 года в числе первых в полку переправился через реку Днепр у села Каменка Репкинского района Черниговской области Украины и ворвался в траншеи противника. В этом бою был ранен, но остался в строю до выполнения боевой задачи.

30 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Шарифу Эргашеву было присвоено звание Героя Советского Союза за героизм, проявленный во время форсировании Днепра, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3996).

После окончания войны вернулся на родину, окончил курсы председателей колхоза в 1946 году, был заместителем председателя колхоза, потом стал председателем кишлачного Совета в Янгибазаре. Скончался 5 декабря 1978 года, похоронен в родном кишлаке.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 медали.

Память 

Именем Эргашева были названы улица и школа в кишлаке Янгибазар, улица в Бухаре, колхоз в Пешкунском районе Бухарской области.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Люди войны. Герои Узбекистана.

Участники битвы за Днепр
Похороненные в Сурхандарьинской области